Bystryk (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bystryk (Berdytschiw, Rajhorodok), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Landgemeinde Rajhorodok
 Bystryk (Krolewez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez
 Bystryk (Pohrebyschtsche), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche
 Bystryk (Berdytschiw, Ruschyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Siedlungsgemeinde Ruschyn

 Bystryk (Irpin), Nebenfluss des Irpin in der Ukraine
 Bystryk (Orichowatka), Nebenfluss der Orichowatka in der Oblast Winnyzja